На́блус:
 Наблус — город в Палестинской автономии.
 Наблус — одна из провинций Палестинской автономии.